Дембская () — фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 Дембская, Евгения Михайловна (1920—2019) — советская и украинская актриса. Народная артистка Украины. Почётный гражданин Одессы.
 Дембская, Мария (род. 1991) — польская актриса кино, театра и телевидения.
 Дембская, Урсула (род. 1987) — польская актриса.
 Дембская, Эльжбета (род. 1967) — польская актриса.

См. также 
 Дембский